ITT est un sigle pouvant signifier :

français
 indicateur temps-température, un indicateur de la fin de conservation des aliments ;
 incapacité totale de travail ou incapacité temporaire de travail, dans le droit du travail en France ;
 tour ITT, à Bruxelles ;

anglais
  ;
 International Telephone and Telegraph, une multinationale américaine ;
 Invitation to tender (en français, appel d'offres) ;
 In These Times, un magazine mensuel politique progressiste ;
 ITT Technical Institute (où ITT signifie International Telephone and Telegraph), un institut technique privé américain ;
 , un collège technique de Dublin, en Irlande ;
 , un collège technique de Tralee, en Irlande ;
 , un membre de la famille Addams (fictive) ;
 I.T.T. (International Thief Thief), une chanson de Fela Kuti.